Żydowska Organizacja Bojowa, Joodse verzetsgroep.
 ZOB (voetbalclub), voetbalclub uit Zuidoostbeemster.